Esistono più comuni francesi con questo nome

Avoine – Indre e Loira
Avoine – Orne